Tofta socken kan avse:
Tofta socken, Gotland
Tofta socken, Skåne
Tofta socken, Småland